Лев Иванович Филатов:
 Филатов, Лев Иванович (1806—?) — купец I гильдии.
 Филатов, Лев Иванович (1919—1997) — советский и российский спортивный журналист, писатель.